

Cinema
 The Buccaneers – cortometraggio del 1911 della Selig Polyscope
 The Buccaneers – cortometraggio del 1913 diretto da Otis Turner
 The Buccaneers – film del 1924 diretto da Mark Goldaine e Robert F. McGowan

Televisione
 I bucanieri (The Buccaneers) – serie televisiva britannica trasmessa dal 1956 al 1957
 The Buccaneers – miniserie televisiva britannica trasmessa nel 1995 sulla BBC